Кочетов Василий Иванович (1927—1997) — бригадир проходческой бригады шахты № 66 треста «Калининуголь» комбината «Тулауголь», Герой Социалистического Труда (1957)

Биография 
Родился в 1927 г. в с. Кузовка (ныне Богородицкого р-на Тульской обл.) в крестьянской семье. Образование неполное среднее. Бригадир проходчиков на шахтах Щекинского района. 

Применяя новаторские методы труда, бригада неоднократно устанавливала мировые рекорды проходки. Бригада в социалистическом соревновании за достойную встречу ХХ1 съезда КПСС в декабре 1958 года с помощью комбайна ПК-2М прошла 1670 метров подготовительных выработок, чем превысила лучшие показатели скоростей прохождения подготовительных выработок достигнутые в СССР и за границей. Работая скоростным методом, бригада в течение 1957—1958 гг. прошла 13439 м горных выработок, или 560 м в среднем ежемесячно, что в 3,5 раза выше средних темпов проходки подготовительных выработок с комбайнами по комбинату «Тулауголь». 

Герой Социалистического Труда (1957), заслуженный шахтер РСФСР (1966), автор мировых рекордов в проходке штреков. 

Умер в 1997 г.

Ссылки 
 От рекорда к рекорду

Заслуженные шахтёры РСФСР